Formule 1 in 2016, het 67e seizoen van de Formule 1
 F1 2016 (computerspel)